Бекхан Оздоев:
 Оздоев, Бекхан Абдрахманович (род. 1993) — российский борец греко-римского стиля.
 Оздоев, Бекхан Ибрагимович — российский политик, заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия.